Физули:
 Мохаммед бин Сулейман Физули (ок. 1494—1556) — тюркский поэт.
 Физули — город в Азербайджане.
 «Физули» — международный аэропорт города Физули.